«Сердцеед» () — французско-монегасская романтическая комедия режиссёра Паскаля Шомея, вышедшая на экраны в 2010 году.

Ромен Дюрис за роль в этом фильме был номинирован на премию «Сезар» в категории «Лучшая мужская роль».

Сюжет 
Алекс (Ромен Дюрис) зарабатывает на жизнь тем, что по заказу разбивает пары. В этом деле ему помогают сестра Мелани (Жюли Феррье) и её муж Марк (Франсуа Дамьен). В своем бизнесе они придерживаются железного правила: не трогать по-настоящему счастливые пары, вмешиваться в жизнь лишь тех, что несчастны, но не знают об этом. Однажды Алексу поступает заказ — разрушить отношения Жюльетт (Ванесса Паради) и её жениха-англичанина Джонатана (Эндрю Линкольн). Проблема в том, что эта пара по всем параметрам идеальна. Однако долги заставляют Алекса и компанию взяться за дело. Он прибывает в Монако, где должна пройти свадьба, и, представившись телохранителем, которого к ней приставил отец (Жак Франтц), решает проникнуть в доверие к Жюльетт.

Несмотря на трудности в начале задания, Алекс уверенно идет к своей цели. Но его планы грозит обрушить одно серьезное препятствие — возникшие чувства к Жюльетт. Сможет ли Алекс закончить задание, или же оставит Жюльетт с тем, с кем она будет счастлива?

В ролях 
 Ромен Дюрис — Алекс Липпи
 Ванесса Паради — Жюльетт ван дер Бек
 Жюли Феррье — Мелани
 Франсуа Дамьен — Марк
 Элена Ногуэрра — Софи
 Эндрю Линкольн — Джонатан Олкотт
 Жак Франтц — ван дер Бек
 Амандина Девасм — Флоранс
 Жан-Ив Лафесс — Дютур

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2010 года
Романтические комедийные фильмы 2010-х годов
Романтические кинокомедии Франции
Фильмы Монако
Фильмы Паскаля Шомея
Фильмы Франции 2010 года
Фильмы Orange Cinéma Séries